5 koron czechosłowackich (1925)
 5 koron czechosłowackich (1966)
 5 koron czechosłowackich (1991)